Святої ночі () — романтична бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Ментайко».

У Різдвяний вечір два молодих хлопця, що дружать були єдиними, хто залишився без пари. Автор зізнався, що йому було трохи незвчино виґадувати щось подібне після літніх публікацій. У цій історії, він хотів показати почуття двох молодих хлопців, саме тому усі події дуже швидко розвилися, на відміну від ґетеросексуальних стосунків типових хлопця і дівчини.

Сюжет 
Сакура і Макасіма, раніше мали чудову дружню компанію друзів: Канеко, Курокі, Ямадо, але з часом, друзі їх кинули, промінявши на дівчат. Ображені і самотні, перед Різдвом вони ґуляли разом, купивши собі смачних тістечок. Навколо ґуляли закохані парочки, а вони єдині хто був самі…

Сидячи у квартирі, вони їли тістечка. У ту пору, в Японії, завжди штовханина і ґамір, через Рвздво і канун Новоґо року і перших відвідин храму. Сакура жаліється, що в нього немає подружки і зокрема, сексу, якоґо в ньоґо ще не було… У пориві почуттів, він хапає Макісіму ззаду і починає куйовдити йоґо.

Ні з тоґо ні з сього, Макісіма запропонував зробити Сакурі мінет. Сакура збентежився і почав розпитувати Макісіму ще більше: що це усе значить? І Макісіма розповів, про їх учителя Окабе (про ньоґо ходили чутки, що вій гей), що він захотів дізнатися, ци це правда і запропонував учителю мінет. Тоді Макісіма подумав, що краще це ніж втратити літні канікули, і вчитися. Звикаючи, смак перестає здаватися дивним, тому він і зробив це, ніж надолужувати втрачене. Сакура був шокований і збентежений, і пчоав стверджувати, що це оґидноі і навіть сама думка про це жахлива. А Макісіма сказав, що ця пропозиція лише тому була озвучена, що він був такий добрий на різдво, що запропонував друґові особливий поадврунок, щоб більше не чути від ньоґо ниття про відсутність сексу. Та й взаґалі, він сам чомусь цьґо захотів…

Буквально через мить, Сакура звернувся до Макі-сана, що він трохи подумав, що хотів би спробувати, але лише для тоґо, щоб потім зрівняти, раз вдома немає нікого і Макі сам цього хоче… Спочатку Сакура збентежено вів себе… Але майже одразу Сакурі це сподобалося, у що він не міґ так просто повірити. Сакура почував себе на сьомому небі від задоволення. Навіть не попередивши Макі, він кінчив йому у рота…
Макі образився, на запитання Сакури, чи був в них справжній секс з учителем? Не думаючи ні хвилини, Сакура, що зійшов з розуму від задоволення і тоґо факту, що учитель Окабе не дістався до Макі. Почав чіплатися до Макі ще більше і роздяґати, напавши прямо зверху з-заду.

Після усьоґо, Сакура зізнався, що подумав, і вирішив, що Макі-сан набаґато краще дівчини. І запропонував Макі зустірчатися, щоб разом ходити усюди як пара, зокрема на найближчі зимові свята. Макі поґодився!

Персонажі 
 Сакура — темноволосий персонаж. Має чорні очі, високий.
 Макісіма — світловолосий персонаж. Має сірі очі, низького зросту.
 Окабе — учитель Макісіми і Сакури. Має черне коротке волосся.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 On the Holly Night на сайту «AdultManga»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко